Jaume Fàbrega i Colom (1948-), historien, journaliste, critique d'art et consultant gastronomique espagnol
 José María Pinilla Fábrega (1919-1979), président du Panamá de 1968 à 1969
 Christine Fabréga (1931-1988), actrice et animatrice française de radio et de télévision

Astronomie 
 (18649) Fabrega, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 
 
 

Patronyme hispanique